Die 4. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1985 Women's World Open Squash Championship) fand vom 23. bis 30. August 1985 in Dublin, Irland, statt. Im direkten Anschluss wurden am selben Ort auch die Weltmeisterschaft der Mannschaften durchgeführt.

Das Endspiel gewann Susan Devoy gegen Lisa Opie mit 9:4, 9:5 und 10:8, die sich damit ihren ersten Weltmeisterschaftstitel sicherte.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1985
Squashturnier in Dublin
Squashturnier 1985
Frauensquashturnier